Ра́зность — многозначный термин:
 результат вычитания.
 Разность (минералогия) (например, «среднезернистые разности» или «мелоподобные разности»)
 Разность потенциалов
 Разность множеств
 Симметрическая разность множеств